Meentzen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Meentzen	(1888–1962), deutscher Politiker (NSDAP), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Charlotte Meentzen (1904–1940), deutsche Unternehmerin und Kosmetik-Herstellerin
 Gertrude Seltmann-Meentzen (1901–1985), deutsche Unternehmerin, Kosmetik-Herstellerin

 Theodor Meentzen (1875–1963), deutscher Schriftsteller, Publizist und Redakteur

 Wilhelm Meentzen (1915–2001), deutscher Vizeadmiral der Bundesmarine